I Campionati del mondo di triathlon del 2007 (XIX edizione) si sono tenuti ad Amburgo, Germania in data 30 agosto 2007.

Tra gli uomini ha vinto il tedesco Daniel Unger, mentre la gara femminile è andata alla portoghese Vanessa Fernandes. La gara Under 23 è andata al tedesco Gregor Buchholz e alla svedese Lisa Nordén.

La gara junior ha visto trionfare il francese Aurélien Raphael, mentre tra le donne ha vinto la britannica Hollie Avil.

Il titolo di Campione del mondo di triathlon della categoria under 23 è andato al tedesco Gregor Buchholz. Tra le donne si è aggiudicata il titolo di Campionessa del mondo di triathlon della categoria under 23 la svedese Lisa Nordén.

Risultati

Élite uomini

Élite donne

Junior uomini

Junior donne

Under 23 uomini

Under 23 donne

Note

Voci correlate
Campionati mondiali di triathlon
Campionati europei di triathlon
Campionati europei di triathlon del 2007
Triathlon ai Giochi panamericani
Giochi panamericani di triathlon del 2007

Campionati mondiali di triathlon
Competizioni sportive ad Amburgo
Triathlon nel 2007